Международный кубок чемпионов 2015 () — товарищеский международный футбольный клубный турнир, который прошёл с 11 июля по 5 августа 2015 года в США, Канаде, Австралии, Китае, Англии, Италии и Мексике. В нём приняли участие 15 команд.

Команды

Австралия

Китай

Северная Америка и Европа

Стадионы

Матчи

Австралия

Китай

Северная Америка и Европа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2015 год в футболе
Международный кубок чемпионов